KMDT steht für:
 Harrisburg International Airport (ICAO-Code)

Kmdt. steht für:
 Kommandant

Abkürzung